Berckmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Berckmüller (1895–1961), deutscher Politiker (NSDAP) und leitender Gestapobeamter
 Karl Joseph Berckmüller (1800–1879), deutscher Architekt, großherzoglich badischer Baubeamter